Neptune může být:

 Třída Neptune – třída bitevních lodí
 HMS Neptune (20) – lehký křižník
 Lockheed P-2 Neptune – námořní hlídkový a protiponorkový letoun
 Neptune (americká hudební skupina) – americká hudební skupina
 Neptune (italská hudební skupina) – italská hudební skupina

související
 Neptun

Externí odkazy